Matalon ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Matalon (* 1958), argentinischer Komponist
 Mayer Matalon (1922–2012), jamaikanischer Unternehmer
 Mosche Matalon (* 1953), israelischer Politiker (Likud)
 Ronit Matalon (1959–2017), israelische Schriftstellerin
 Vivian Matalon (* 1929), britischer Theaterregisseur 

Matalon ist die Ortsbezeichnung von
 Kirjat Matalon